Babe puede referirse a:

Babe, una película de 1995.
Babe: Pig in the City, es una película de 1998 secuela del anterior.
Babe (Braganza), una freguesia portuguesa.
Babe Ruth, un jugador profesional de béisbol.
 Jabe Babe - A Heightened Life, un documental australiano.
Righteous Babe, un sello discográfico creado por Ani DiFranco.
It Ain't Me Babe, una canción de Bob Dylan.
I Got You Babe, canción de Sonny & Cher.
Babe I'm Gonna Leave You, un tema de Anne Bredon.
Babe, canción de Hyuna.